Niemcy:
 Müllen – dzielnica gminy Finnentrop w kraju związkowym Nadrenia Północna-Westfalia, w powiecie Olpe

Osoby:
 Klaus Müllen – niemiecki chemik

Zobacz też:
 Mühlen